Bribir kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Bribir (ort), Gorski kotar, 
 Bribir, Šibenik-Knin, ort, 

Robotskapade Kroatienförgreningar